Ahmsen ist der Name mehrerer Ortschaften in Deutschland:

 Ahmsen (Lähden), Ortsteil der Gemeinde Lähden im Landkreis Emsland, Niedersachsen
 Ahmsen, Ortschaft im Ortsteil Biemsen-Ahmsen der Stadt Bad Salzuflen im Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen